Lahdenmäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1991), joueur finlandais de football
 (né en 1975), artiste céramiste et designer finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois